Првенство Енглеске у рагбију 2010/11. (службени назив: 2010–11 Aviva Premiership) је било 24. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Лидс, а титулу су освојили Сараценси пошто су у финалу на Твикенаму победили Лестер.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Лестер, Сараценси, Глостер, Норхтемптон, Бат, Лондон ајриш и Харлеквинси.

2. У европски челинџ куп отишли су Ексетер, Воспси, Сејл и Њукасл.

3. У другу лигу испао је Лидс.

Плеј оф 

Полуфинале

Лестер - Нортхемптон 11-3

Сараценс - Глостер 12-10

Финале

Лестер - Сараценс 18-22

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Џими Гуперт 230, Њукасл
  Ник Еванс 206, Харлеквинс
  Дејв Велдер 206, Воспс
  Герет Стинсон 177, Ексетер
  Стивен Милер 175, Нортхемптон

Највише есеја

  Алезана Туилаги 13, Лестер
  Крис Ештон 10, Нортхемптон
  Топси Оџо 10, Лондон ајриш
  Мет Банахан 8, Бат
  Скот Хамилтон 7, Лестер

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Бат 11.853
 Ексетер 9.034
 Глостер 13.041
 Харлеквинс 18.274
 Лестер 21.016
 Лидс 5.751
 Воспс 16.756
 Лоднон ајриш 16.227
 Нортхемптон 13.358
 Сејл 8.246
 Сараценс 10.454
 Њукасл 15.212

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2010.
Рагби у 2011.